Буща — название населённых пунктов:

Украина 
 Буща — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Буща — село в Здолбуновском районе Ровненской области.